Heringomyia är ett släkte av tvåvingar. Heringomyia ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Heringomyia